Jaboncillo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Jaboncillo, Coahuila, 
 Jaboncillo, Veracruz, Pánuco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar